Nicolescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Mariana Nicolescu
 Tatiana Nicolescu
 Alexandru Nicolescu
 Ioan Nicolescu
 George Nicolescu
 Miron Nicolescu
 Basarab Nicolescu
 Mihai Nicolescu
 Nicoleta Nicolescu
 George Cristea Nicolescu
 Constantin Nicolescu
 Faust Nicolescu
 Iosif Friedmann-Nicolescu
 Dimitrie-Gabriel Nicolescu
 Adrian Nicolescu
 Andrei Nicolescu-Păcureți
 Tudor-Horia Nicolescu
 Gabriel Tița-Nicolescu

Nicolesco 
 Mariana Nicolesco

Vezi și 
 Nicolae (nume)

Nume de familie românești